Die Landesliga Nordbaden 1947/48 war die dritte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Fußball in Nordbaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war eine Ebene unterhalb der Oberliga Süd angesiedelt und wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den nordbadischen Meister. Hierbei setzte sich der TSV Amicitia Viernheim mit 1:0 und 0:0 gegen den 1. FC Pforzheim durch. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Oberliga Süd belegte Viernheim nur den vierten Platz, der nicht zum Aufstieg reichte.

Da die Folgesaison der Landesliga Nordbaden eingleisig ausgetragen wurde, stiegen insgesamt 14 Vereine ab.

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 
Aufgrund der Punktgleichheit mussten die TSG Rohrbach und Amicitia Viernheim den Staffelsieger in einem Entscheidungsspiel ermitteln, das Viernheim mit 2:1 gewann.

Gruppe Süd

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Nordbaden 1947/48 auf f-archiv.de

1947
Fußballsaison 1947/48